Агарикальні — порядок грибів класу Агарикоміцети. Наступні 33 родини належать до Агарикальних згідно з 10-м виданням Словника грибів (Dictionary of the Fungi) загальним обсягом 400 родів та 13 тис. видів.

Згідно з останніми (2006) дослідженнями молекулярної філогенетики до Agaricales також належить родина Nidulariaceae та Cystodermateae.

Посилання

Джерела

 Kirk, P. M., P. F. Cannon, D. W. Minter, J. A. Stalpers. 2008. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi (10th edition) (10th ed.). CABI-Europe. Wallingford, 1–771. ISBN 978-0-85199-826-8.

Агарикальні
Таксономічні списки (родини)
Списки грибів